The Rocks – geograficzna nazwa dzielnicy w Sydney, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 The Rocks – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie South Gloucestershire
 The Rocks – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
Zobacz też:
 The Rock